Löwenberg steht für:

Orte:
 Löwenberg (Löwenberger Land), Land Brandenburg
 Löwenberg in Schlesien, deutscher Name der Stadt Lwówek Śląski in Polen

Gebiete:
 Löwenberg (Flensburg), Gebiet beim Stadtbezirk Adelbylund
 Amt Löwenberg, Land Brandenburg
 Herzogtum Löwenberg, Schlesien
 Land Löwenberg, historische Landschaft im Land Brandenburg
 Landkreis Löwenberg in Schlesien, Provinz (Nieder-)Schlesien

Gebäude:
 Bahnhof Löwenberg (Mark), Land Brandenburg
 Burg Löwenberg (Brandenburg), Land Brandenburg
 Burg Löwenberg (Graubünden), Kanton Graubünden
 Schloss Löwenberg (Murten), Kanton Freiburg

Personen:
 Bernward Löwenberg (* 1937), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (CDU)
 Bruno Löwenberg (1907–1994), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Liturgiewissenschaftler und Pastoraltheologe
 Daniela Löwenberg (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Ferdinand Löwenberg (1924–2004), deutscher Antifaschist und Journalist
 Jaron Löwenberg (* 1969), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Julius Löwenberg (1800–1893), deutscher Geograph und Autor, Bibliograph Alexander von Humboldts
 Karl Löwenberg (1896–1975), deutscher Theaterregisseur
 Karl Friedrich Benjamin Löwenberg (1807–1871), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Konstantin Löwenberg (1892–1982), Neuropathologe, siehe Konstantin Scharenberg
 Martin Löwenberg (1925–2018), deutscher Antifaschist
 Saul Löwenberg (1824–?), Anführer der Berliner Studenten in der Märzrevolution 1848

Siehe auch:
 Lewenberg
 Loewenberg
 Loewensberg
 Löwenberge
 Löwenburg
 Löwensberg
 Lion Mountain